Kaiser-Wilhelm-Ring steht für:
 Kaiser-Wilhelm-Ring (Amberg), siehe Liste der Baudenkmäler in Amberg
 Kaiser-Wilhelm-Ring (Düsseldorf), siehe Liste der Baudenkmäler in Oberkassel (Düsseldorf)
 Kaiser-Wilhelm-Ring (Köln)
 Kaiser-Wilhelm-Ring (Mainz), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Mainz-Neustadt

Siehe auch: